Wyniki turnieju piłki nożnej odbywającego się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1960 w Rzymie.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 
Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 
Grupa B

Grupa C

Tabela końcowa 
Grupa C

Grupa D

Tabela końcowa 
Grupa D

Półfinały 

Reprezentacja Jugosławii wygrała losowanie przez rzut monetą i awansowała do finału.

O trzecie miejsce

Finał

Medale

Linki zewnętrzne 
 RSSSF – wyniki i składy drużyn

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1960
1960
1960 w piłce nożnej